Joachim Boldt ist der Name folgender Personen:

* Joachim Boldt (Schauspieler) (1914–1996), deutscher Schauspieler
 Joachim Boldt (Mediziner) (* 1954), deutscher Anästhesiologe